Kolumbia – państwo w Ameryce Południowej,
 Kolumbia – rzeka w Ameryce Północnej
 Kolumbia – proterozoiczny superkontynent,
 Kolumbia (Columbia) – poetycka nazwa Stanów Zjednoczonych lub Ameryki, popularna aż do początków XX wieku. Nazwa pochodzi od nazwiska odkrywcy Ameryki, Krzysztofa Kolumba
 Kolumbia Brytyjska – prowincja w Kanadzie
 Kolumbia – napój

Zobacz też: Columbia